Мужской разговор:
 «Мужской разговор» — советский художественный фильм 1968 года
 «Мужской разговор» — рассказ Сергея Лукьяненко